Чемпіонат Франції з хокею 2020—2021 () — 100-й сезон першості Франції. Чемпіонат стартував 26 вересня 2020, а 26 березня 2021 решта матчів та плей-оф були скасовані через пандемію COVID-19. Лігу жодна команда не покинула.

Регулярний сезон

Примітки

Посилання 
 Французька хокейна федерація
 Ліга Магнус
 Ліга Магнус на eurohockey 
 Ліга Магнус на hockeyarchives 

2021
Франція
Франція
2020 у французькому спорті‎
2021 у французькому спорті